Televisão
Unforgettable (telessérie), série de televisão estadunidense
Unforgettable (telenovela), telenovela filipina de 2013

Música
The Unforgettable Fire, álbum da banda U2
The Unforgettable Fire Tour, da banda U2
"The Unforgettable Fire" (canção), da banda U2
Unforgettable... with Love, álbum de Natalie Cole

Cinema
Unforgettable (filme de 1996), com Ray Liotta e Linda Fiorentino
Unforgettable (filme de 2017), com Rosario Dawson e Catherine Heigl

Desambiguações de televisão
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema